Energy – wieś w USA, w stanie Illinois

Muzyka 
 Energy – polski zespół muzyczny
 „Energy” – singel Keri Hilson
 „Energy” – singel Nušy Derendy
 „Energy” – utwór Alana Walkera